Einfach das Ende der Welt  steht für:

 Einfach das Ende der Welt (Drama), Theaterstück von Jean-Luc Lagarce (1990)
 Einfach das Ende der Welt (Film), kanadisch-französischer Film von Xavier Dolan (2016)